La route départementale 934, ou RD 934, est une des routes départementales de France correspondant à :
 l'ancienne RN 34 en Seine-et-Marne et dans la Marne
 l'ancienne RN 45 dans le Nord
 l'ancienne RN 134 dans les Landes
 l'ancienne RN 134 dans les Pyrénées-Atlantiques
 l'ancienne RN 334 dans l'Aisne et la Somme

934